MOC steht für:

 Market on Close, ein möglicher Orderzusatz im Wertpapierhandel, siehe Orderzusatz #Weitere Orderzusätze
 Microsoft Office Communicator, siehe Skype for Business
 Mobile Originated Call, Anruf von einem Mobiltelefon, siehe Mobile Terminated Call
 MOC Veranstaltungscenter München, ein Ausstellungsgelände der Messe München
 Mosambik, internationales Kfz-Kennzeichen
 Music On Console, ein Audioplayer für Linux/UNIX
 My own Creation, Bezeichnung für selbst entworfene Klemmbaustein-Modelle, siehe Adult Fan of Lego #Sammeln und Bauen
 Montes Claros Airport (IATA-Code), Flughafen von Montes Claros, Minas Gerais, Brasilien

moc steht für:
 Meta Object Compiler in der Qt-GUI-Entwicklungsumgebung, siehe Qt (Bibliothek) #Meta-Object-Compiler
 Mocoví (Sprache) (ISO-639-3-Code), Mataco-Guaicurú-Sprache der Mocoví in Argentinien

Moc ist der Familienname von:
 Ladislav Moc (* 1931), tschechoslowakischer Geher

Abkürzung